Кита́йські мо́ви — одна з двох гілок сино-тибетської мовної сім'ї. До неї відносять китайську та байську мови. Інколи до китайських мов зараховують лише китайську мову і її «діалекти», які часто розглядаються як окремі мови однієї мовної групи.

Класифікація

Примітки

Посилання 
 Китайські мови на сайті Glottolog 3.0: Subfamily: Sinitic  
 Байські мови на сайті Glottolog 3.0: Subfamily: Macro-Bai  
 Китайські мови на сайті WALS Online: Genus Chinese  
 Байські мови на сайті WALS Online: Genus Bai  

Сино-тибетські мови